Ел Нуево има више значења:

 Ел Нуево, Хирон Сан Хуан де лос Гарза (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Нуево (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику